Németország
Haldenwang, település Bajorországban, Günzburg járásban
Haldenwang, település Bajorországban, Oberallgäu járásban